Фэлтичени () — город в Румынии, в жудеце Сучава.

География 
Территория города занимает площадь в 28,76 км². Город находится в 25 км от административного центра жудеца, города Сучава.

В административном отношении город включает в себя деревни Шолдэнешти и Царна-Маре.

Фэлтичени получил статус муниципия в 1995 году.

Население 
По данным переписи 2011 года, в городе проживало 24 619 жителей (в том числе румыны — 98,15 %, цыгане — 0,76 %, русские и липоване — 0,75 %, венгры — 0,07 %, немцы — 0,04 %, украинцы — 0,02 %, поляки — 0,01 %).

История 
Первые упоминания о Фэлтичени датируются мартом 1490 года.

Первые упоминания еврейской общины в городе относятся к 1772—1774 годам. Еврейское население составляло 1,500 человек на 1803 год, 5,767 на 1859 (63,5 %), 5,499 на 1899, 4,751 на 1910 и 4,216 на 1930 (36,6 %).

В 1925—1938 и 1940—1950 годах город был центром бывшего жудеца .

Накануне Второй мировой войны в Фэлтичени проживали 4020 евреев, около трети населения. Более тысячи из них были направлены на принудительные работы в Бессарабию, где многие из них погибли. Большая часть выживших иммигрировала в Израиль в послевоенные годы.

Достопримечательности 
 Мемориальный дом-музей писателя Михаила Садовяну
 Школа катехизиса Иона Крянгэ
 Музей вод 
 Художественный музей имени Иона Иримеску
 Галерея выдающихся людей

Известные уроженцы 
 Казабан, Жюль (1903—1963) — румынский актёр театра и кино, драматург и режиссёр. Народный артист Румынии. Лауреат Государственной премии Румынии.
 Ловинеску, Хория (1917—1983) — румынский драматург, сценарист, театральный деятель. Лауреат Государственной премии Румынии.
 Ловинеску, Эуджен (1881—1943) — румынский критик, философ, писатель.

Примечания 

Города Румынии
Сучава (жудец)
Бывшие еврейские местечки Румынии